Frischen steht für:
 Frischen, verschiedene Verfahren zur Veränderung der Zusammensetzung von Eisenrohstoffen

Frischen ist der Name folgender Personen:
 Carl Ludwig Frischen (Karl Ludwig Frischen; 1830–1890), deutscher Ingenieur
 Christian Hinrich Frischen (1866–1935), deutscher Pädagoge in Bremen
 Josef Frischen (1863–1948), deutscher Dirigent und Komponist

Siehe auch:
 Frische (Begriffsklärung)